Ayshel puede referirse a dos entes del universo fantástico de la trilogía Memorias de Idhún:

 Ayshel, doncella de Awa, personaje.
 Báculo de Ayshel, artefacto mágico perteneciente al personaje anteriormente citado.